Simtek je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Nikoli niso uspeli osvojiti prvenstvenih točk, najboljši uvrstitvi moštva sta z devetima mestoma dosegla Jean-Marc Gounon  na Veliki nagradi Francije v sezoni 1994 in Domenico Schiattarella  na Veliki nagradi Argentine v sezoni 1995.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1994
Športna moštva, razpuščena leta 1995